Брежу-Санту:

 Брежу-Санту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Брежу-Санту — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.